Roman Bürki (Münsingen, Bern kanton, 1990. november 14. –) svájci válogatott labdarúgó, a St. Louis City SC kapusa.

Statisztikái

Klubokban
Legutóbb frissítve: 2019. május 18-án.

A válogatottban
Legutóbb frissítve: 2021. július 14-én.

Jegyzetek

Források 

Svájci labdarúgók
Labdarúgókapusok
A Young Boys labdarúgói
A Grasshoppers labdarúgói
Az FC Schaffhausen labdarúgói
Az SC Freiburg labdarúgói
1990-ben született személyek
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói
Élő személyek
A Borussia Dortmund labdarúgói
A Bundesliga labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói